Senćansko groblje, Senta
Senćansko groblje, Subotica